Miejscowości w Polsce
 Osiny-Kolonia – kolonia w woj. łódzkim w pow. bełchatowskim, w gminie Szczerców
 Osiny-Kolonia – część wsi Osiny w woj. łódzkim w pow. łaskim, w gminie Sędziejowice

 Zobacz też
 Osiny